Die große Attraktion steht für:

 Die große Attraktion (1931), deutscher Spielfilm von Max Reichmann (1931) 
 Die große Attraktion (1961), Originaltitel The Big Show, US-amerikanisches Zirkusmelodram von James B. Clark (1961)